Sutvara je lahko:
 Sutvara (otok), Hrvaška
 Sutvara, Črna gora, naselje